Kazimierz Władysław Moskwa ps. „Krymski” (ur. 11 lutego 1892 we Lwowie) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, urzędnik Okręgowej Dyrekcji PKP w Wilnie, 28 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Moskwa (ur. 3 kwietnia 1898 w Kielcach) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, cukiernik, 19 grudnia 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy